Kovách László
Kovách László (1816–1894) ügyvéd, író, utazó
Kovách László (1827–1889) politikus, országgyűlési képviselő, főjegyző, földbirtokos

Kovács László
Kovács László (1795–1873) gazdálkodó, színházépítő
Kovács László (1892–1963) író, irodalomtörténész, szerkesztő, a helikoni közösség tagja
Kovács László (1905–?) jogász, lapszerkesztő
Kovács László (1908–1962) Kossuth-díjas népművelő, kántortanító
Kovács László (1916) romániai magyar lutheránus lelkész
Kovács László (1917–1944) huszárzászlós
Kovács László (1919–1981) Konzervipari Tröszt, Állami díjas vezérigazgató, gazdasági vezető
Kovács László (1920–2002) gyógyszerész, gyógyszertechnológus, egyetemi docens
Kovács László (1923–1984) Kossuth-díjas vájár
Kovács László (1923–1956) őrnagy, pártmunkás
Kovács László (1923) Lakástextil Vállalat, Állami díjas vezérigazgató
Kovács László (1932) világbajnok (1954) kajakozó
Kovács László (1933–2007) operatőr
Kovács László (1934–2022) orvos, szülész-nőgyógyász, aneszteziológus
Kovács László (1934) Állami díjas gépészmérnök
Kovács László (1935) könyvtáros, történetfilozófus
Kovács László (1936) táncos, a Budapest táncegyüttes tagja
Kovács László (1939) politikus (MSZP), országgyűlési képviselő, külügyminiszter
Kovács László (1939) válogatott kézilabdázó, edző
Kovács László (1939–2019) orvos, egyetemi tanár
Kovács László (1940) festő, fotóművész
Kovács László (1942) Rátz Tanár Úr életműdíjas fizikatanár, fizikatörténész
Kovács László (1941–2001) radiológus orvos, politikus, ogy. képviselő (MDF)
Kovács László (1942) régész
Kovács László (1944–2006) festő
Kovács László (1944) romániai magyar fotóművész, újságíró
Kovács László (1945?–) orvos, a hódmezővásárhelyi kórház mb. igazgatója, politikus, MIÉP
Kovács László (1946) tanár, tankönyvíró
Kovács László (1947) televíziós rendező, producer
Kovács László (1950) szlovén nyelvű író
Kovács László (1951–2017) válogatott labdarúgó, az 1978-as világbajnoki-keret tagja
Kovács László (1955) vegyésztechnikus, országgyűlési képviselő
Kovács László (1956) karmester
Kovács László (1956) labdarúgó (Haladás, ZTE)
Kovács László (1962) válogatott kosárlabdázó
Kovács László (1963) esztergomi politikus (MSZP), országgyűlési képviselő, ügyvéd
Kovács László (1964) tornász
Kovács László (1966) vajdasági költő, Muzslyai Újság szerkesztője
Kovács László (1966) úszó, edző
Kovács László (1967) labdarúgó, a ZTE, a Sopron és a Nagykanizsa játékosa
Kovács László (1971) magyar születésű ausztrál birkózó, olimpikon
Kovács László (2000) atléta
Kovács László Munkácsy-díjas belsőépítész
Kovács László politikus, SZDSZ
Kovács László politikus, Civil Mozgalom
Kovács László Kiskunsági Mezőgazdasági Szövetség titkára
Kovács László Stone (1961–2023) énekes

Kováts László
Kováts László (1913–2000) politikus (FKgP és Demokrata Néppárt), országgyűlési képviselő

hasonló nevűek
G. Kovács László (1961) történész, műfordító
K. Kovács László (1908–2012) etnográfus
Kovács László György (1936–2013) matematikus
M. Kovács László (1938) sakkozó

Lásd még
 Cs. Kovács László (egyértelműsítő lap)